Великомихайловский район:

 Великомихайловский район — район Одесской области Украины.
 Великомихайловский район — район Центрально-Чернозёмной, Курской и Белгородской областей, существовавший в 1928—1963 годах.